Carlos Martins (futebolista)
Carlos Martins (músico)

Desambiguações de antropônimos